Glenburn ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Glenburn (Maine)
 Glenburn (North Dakota)
 Glenburn (Pennsylvania)
 Glenburn Township (Pennsylvania)

in Australien:
 Glenburn (Victoria)

in Schottland:
 Glenburn (Schottland)